Lamproderma — рід міксоміцетових амебозоїв родини стемонітових (Stemonitidaceae). Містить 46 видів.

Види 

 Lamproderma acanthosporum
 Lamproderma aeneum
 Lamproderma alexopouli
 Lamproderma anglicum
 Lamproderma arcyrioides
 Lamproderma argenteobrunneum
 Lamproderma cacographicum
 Lamproderma collinsii
 Lamproderma columbinum
 Lamproderma cristatum
 Lamproderma cucumer
 Lamproderma debile
 Lamproderma disseminatum
 Lamproderma echinosporum
 Lamproderma echinulatum
 Lamproderma elasticum
 Lamproderma granulosum
 Lamproderma griseum
 Lamproderma gulielmae
 Lamproderma hieroglyphicum
 Lamproderma kowalskii
 Lamproderma latifilum
 Lamproderma laxum
 Lamproderma lycopodiicola
 Lamproderma maculatum
 Lamproderma magniretisporum
 Lamproderma meyerianum
 Lamproderma mucronatum
 Lamproderma muscorum
 Lamproderma nordica
 Lamproderma ovoideoechinulatum
 Lamproderma ovoideum
 Lamproderma piriforme
 Lamproderma pseudomaculatum
 Lamproderma pulchellum
 Lamproderma pulveratum
 Lamproderma puncticulatum
 Lamproderma retirugisporum
 Lamproderma sauteri
 Lamproderma scintillans
 Lamproderma spinulosporum
 Lamproderma splendens
 Lamproderma thindianum
 Lamproderma tuberculosporum
 Lamproderma verrucosum
 Lamproderma zonatum

Примітки 

Міксоміцети